Edipo e la Sfinge – dipinto di Jean-Auguste-Dominique Ingres
 Edipo e la Sfinge – dipinto di Gustave Moreau
 Edipo e la Sfinge – tragedia di Hugo von Hofmannsthal